COG8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 612 амінокислот, а молекулярна маса — 68 424.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки